Golden Tour — пятнадцатый концертный тур австралийской певицы Кайли Миноуг в поддержку её четырнадцатого студийного альбома Golden (2018). Тур начался 18 сентября 2018 года в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия) и завершился 17 марта 2019 года в Редланд-Сити (Квинсленд, Австралия).

Разогрев 
 Sonic Yootha (Европа)
 Джейк Ширз (Австралии)
 Client Liaison (Сидней, Перт)
 Hatchie (Перт, Хантер-Вэлли, Редланд-Сити)

Сет-лист 

1 акт: Desert Sunrise
1 акт: Desert Sunrise
 «Golden»
 «Get Outta My Way»
 «One Last Kiss»
 «Better the Devil You Know»

2 акт: The High and Dry
«Blue Velvet»  (интерлюдия)
 «Confide in Me»
 «Breathe»
 «Where the Wild Roses Grow» (капелла)
 «In Your Eyes»
 «A Lifetime to Repair»

3 акт: Nothing Behind Me, Everything Ahead of Me
«Shelby '68»
 «Radio On»
 «Wow»
 «Can't Get You Out of My Head» 

4 акт: At the Biker Rally
«Slow» 
 «Kids»
 «The One»
 «Stop Me from Falling»

5 акт: At the Picnic After the Biker Rally
«Wouldn't Change a Thing» / «I'll Still Be Loving You»
 «Especially for You»
 «Lost Without You»
 «All the Lovers»

7 акт: Studio 54
«New York City» / «Raining Glitter» / «On a Night Like This»
 «The Loco-Motion» 
 «Spinning Around»

Encore: The Nashville Rider
«Love at First Sight»
 «Dancing»

Даты концертов 

 Отменённые и перенесённые концерты

Golden Live in Concert 

Golden Live in Concert — концертный фильм тура. Фильм был записан на различных шоу и выпущен 6 декабря 2019 года в формате 2CD и DVD.

Примечания 

Турне Кайли Миноуг
Концертные туры 2018 года
Концертные туры 2019 года
Концертные альбомы 2019 года